Reußendorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland

Reußendorf (Wüstung), eine Wüstung innerhalb des Truppenübungsplatzes Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen, Bayern.

in Polen

 Reußendorf, Kreis Landeshut, Schlesien, seit 1945: Raszów (Kamienna Góra), Ort im Powiat Kamiennogórski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Reußendorf, Kreis Waldenburg, Schlesien, seit 1945: Rusinowa, Ort im Powiat Wałbrzyski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Reußendorf, historischer Name für Reussen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Ruska Wieś (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren.